Русские в Киргизии —  третья по численности национальная группа в Киргизии, на начало 2021 года составляли 5,14 % населения страны (341 351 человек).  С момента своего появления на территории Южного Семиречья в третьей четверти XIX века, русские играли важную роль во всех сферах жизни республики, особенно в поздний имперский и советский период и в первую очередь в её северной равнинной части. С середины XX века относительная численность русских снижалась (при абсолютном росте), что связано с несколько меньшей рождаемостью по сравнению с рождаемостью у местного населения, а с начала 1990-х резко снизилось и абсолютное число русского населения из-за высокого миграционного оттока после развала СССР.

Региональная концентрация 
Русское население Киргизии по историческим причинам сконцентрировано на севере республики. Большинство русских проживает в столице страны — городе Бишкеке (192 тыс., 23 %) и окружающей столицу Чуйской области (167 тыс. и 21 %), где они ещё недавно составляли большинство населения. Некоторое количество русских живёт также в Иссык-Кульской области (35 тыс. и 8%). В остальных областях, в том числе в Ошской, где из национальных меньшинств относительно преобладают узбеки (а в Таласской области — курды, недавно оттеснившие русских на третье место), количество русских в настоящее время минимально (0—3 % населения).

В советское время значительное число русских проживало также в городах Ош, Джалал-Абад, Майли-Сай на юге республики.

Динамика численности и доли русского населения Киргизии 

Данные приведены по данным официальных переписей. По данным переписи 1999 г., русские, временно выехавшие на заработки в РФ, не учтены в общей численности населения.

 1959 623,6 тыс. (30,2 %)
 1970 855,9 тыс. (29,2 %)
 1979 911,7 тыс. (25,9 %)
 1989 916,6 тыс. (21,5 %)
 1999 603,2 тыс. (12,5 %)				
 2009 419,6 тыс. (7,8 %)
Данные текущего учёта в период после последней переписи:
 2011 394,7 тыс. (7,2 %)
 2015 364,5 тыс. (6,2 %)
 2017 356 637 чел.
 2018 352 960 чел.
 2019 348 935 чел.
 2020 344 950 чел.
 2021 341 351 чел.

Положение русских в Киргизии 
Относительно других республик Центральной Азии, положение русских в Киргизии удовлетворительное. Русский язык является официальным языком в республике согласно Конституции. В центре столицы располагается Русский драматический театр, русский язык активно используется в дошкольных учреждениях, школах и ВУЗах. 
Также, в Киргизии соблюдаются права верующих разных религиозных конфессий, в т.ч. православных христиан. Так, в состав Бишкекской и Киргизской епархии  Русской Православной Церкви входит 6 благочинных округов, 26 храмов, 20 молитвенных домов и 1 женский монастырь
Отток русского населения из Киргизии большей частью обусловлен социально-экономическими мотивами, хотя на рынке труда страны русские, как и другие национальности республики, не подвергаются этнической дискриминации. Русским языком владеет 83% населения Кыргызстана. Интеграция русских в республике несколько затруднена в связи с невладением подавляющей частью русского населения государственным (киргизским) языком.  
Государственная политика направлена на сближение народов Киргизии, во времена всех президентов, начиная с А. Акаева и К. Бакиева. В частности, при Акаеве была провозглашена политика "Кыргызстан – наш общий дом", также при Акаеве пост премьер-министра занимал этнический русский (по некоторым данным мордвин) Николай Танаев, а при Бакиеве премьер-министром был этнический русский (Игорь Чудинов). Пост министра финансов занимает Ольга Лаврова. При президенте А. Атамбаеве произошло более тесное интеграционное сближении Киргизии и России в рамках Таможенного Союза (впоследствии ЕАЭС).

Эмиграция и демография 
В 1990-х—2000-х гг. произошла массовая эмиграция русского населения, главным образом молодого и среднего возраста. Только за 1989—1999 годы миграционный отток русских из республики составил 224278 человек. Это, в свою очередь, привело к значительному постарению русского населения страны и ухудшению его демографических показателей. Например, в 2007 году естественная убыль русских Киргизии составила 2356 человек.

Отток связан прежде всего с развалом СССР, общим ухудшением качества жизни в условиях кризиса. Оттоку способствует также более благоприятная социально-экономическая ситуация в России и Программа возвращения соотечественников в Россию, которой по праву пользуются русские в Киргизии.

Из-за интенсивной эмиграции, затронувшей в первую очередь русских горожан в возрасте до 45 лет, среди русского населения идёт интенсивный процесс старения. Дети в возрасте до 14 лет составляют лишь 19,6 % всех русских (118 тыс. человек), старше 65 лет — 13,0 %. Но и среди киргизского населения демографические процессы аналогичны. Естественный прирост населения Бишкека нулевой. По данным мэрии Бишкека на 2011 год, средний состав семьи не превышает трех человек для всех категорий граждан, независимо от их этнической принадлежности.

Культура
Средством сохранения русской культуры в Киргизии являются праздники, во время которых происходит демонстрация русской одежды (кокошники, платья, платки), исполнение русских песен и плясок, конкурсы пословиц. Русские в Киргизии, помимо Рождества (7 января), Пасхи, отмечают Масленицу  и Крещение. Православное Рождество внесено в список официальных праздников Кыргызстана. Ведущие российские телеканалы (Первый, РТР, Мир, НТВ (НТС), РенТВ) транслируются по всей территории республики в составе телевизионных мультиплексов.

См. также 
 Русский язык в Киргизии

Примечания

Литература 
 Мурадов Г. Л., Полоскова Т. В., Затулин К. Ф. и др. Справочник российского соотечественника // М.: Русский мир, 2006. 2-е издание — стр. 78-82

Ссылки 
 Исповедь несостоявшихся мигрантов. Как русских переселенцев из Киргизии принимали в Твери
 Шустов А. Русский вопрос в Киргизии «Столетие.ру» (Фонд исторической перспективы)
 Демографические тенденции, формирование наций и межэтнические отношения в Киргизии Демоскоп Weekly
 О жизни русских в современной Киргизии Би-би-си
 Проблема эмиграции русских из Киргизии РИА Новости
 http://www.segodnia.ru/content/105722 - геноцид русских в киргизии

 

Народы Киргизии
Русские в Киргизии
Диаспорные группы Средней Азии